Метте Фредериксен (; род. 19 ноября 1977, Ольборг, Дания) — датская политическая и государственная деятельница. Председательница партии «Социал-демократы» с 28 июня 2015 года. Премьер-министр Дании с 27 июня 2019 года. В прошлом — министр занятости Дании (2011—2014), министр юстиции (2014—2015). Депутат фолькетинга от округа Копенгаген с 2001 года.

Биография 

Родилась 19 ноября 1977 года в Ольборге на северо-западе Дании. Её отец был типографом, а мать — воспитательница дошкольного учреждения. Оба были членами партии «Социал-демократы».

Окончила Ольборгскую гимназию. Изучала администрацию и общественные науки в  (бакалавр, 2007). В 2009 году получила степень магистра африканских исследований в Копенгагенском университете.

С 2000 года она работала консультанткой по вопросам молодёжи в Датской конфедерации профсоюзов.

В раннем подростковом возрасте внесла членский взнос в поддержку Африканского национального конгресса (АНК) в ЮАР, который создали основатели антиапартеидного движения.

Присоединилась к Социал-демократической молодёжи Дании в 1992 году, в возрасте 15 лет. Фредериксен была представительницей социал-демократов по культуре, средствам массовой информации и гендерному равенству.

По результатам  в возрасте 24 лет избрана депутатом фолькетинга.

Она стала представительницей своей партии по социальным вопросам после . Она также занимала должность заместительницы председателя парламентской группы Социал-демократической партии.

В 2011—2014 гг. — министр занятости Дании, в 2014—2015 гг. — министр юстиции Дании.

28 июня 2015 года возглавила партию, сменив Хелле Торнинг-Шмитт.

После парламентских выборов 2019 года, 27 июня 2019 года в возрасте 41 год стала самым молодым премьер-министром Дании. 

Хотя её руководство страной во время пандемии получило высокую оценку, она столкнулась с шквалом критики за то, как она справилась с «норковым делом». В ноябре 2020 года было принято решение об убийстве более 15 млн норок, поскольку они являются носителями коронавируса. Вскоре после этого было установлено, что у правительства не было законных оснований требовать этого от владельцев норковых ферм, что нанесло тяжелый удар по премьер-министру.

Её правительство пообещало свести число просителей убежища «до нуля». План предусматривает депортацию просителей убежища за пределы Европейского союза в страны, признанные безопасными для жизни, среди которых называется Руанда.

Её правительство также отозвало вид на жительство для сирийцев из регионов, которые считает безопасными.

Личная жизнь 
В 2003—2014 гг. была замужем за Эриком Харром (Erik Harr), специалистом по связям с общественностью. У них дочь Ида Фелине (Ida Feline) и сын Магне (Magne).

С 2014 года живёт с известным в Дании кинооператором  (Bo Tengberg).
В июле 2020 года Фредериксен и Тенгберг вступили в брак. На свадьбе на острове Мён присутствовали только близкие люди.

Сочинения 
Является соавтором книг «Открытки» (Epostler, 2003) и «От сражений к культуре» (Fra kamp til kultur, 2004).

В культуре 
По словам создателей шоу, Фредериксен была источником вдохновения для популярного политического драматического телесериала «Правительство» (Borgen), с неизбежными сравнениями как с главной героиней шоу Биргитте Нюборг, так и с премьер-министром четвертого сезона (Signe Kragh).

См. также 
 Первый кабинет Фредериксен

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Копенгагенского университета
Профсоюзные деятели Дании
Депутаты фолькетинга
Министры юстиции Дании
Министры труда
Члены Социал-демократической партии Дании
Женщины-политики Дании
Женщины — премьер-министры
Действующие руководители государств
Премьер-министры, вступившие в должность в 2019 году
Премьер-министры, вступившие в должность в 2022 году
Правители Европы XXI века